

Risultati

Note 

Tour di rugby a 15 in Nuova Zelanda